El término "Pueblo bosnio" se refiere a:
 Bosnio: Etnia que hace parte de los eslavos del sur, nacidos en el actual territorio de Bosnia y Herzegovina,
 Bosníacos: Miembros de la anterior etnia, que practican el Islam como credo religioso,
 Además:
 Idioma bosnio, hablado en el actual territorio de Bosnia y Herzegovina.